Miranda Warning puede referirse a:
Advertencia Miranda, que se da a todos los detenidos en Estados Unidos; o
Miranda Warning (banda), grupo musical español.

Referencias